El nombre Ruy López puede referirse a:

Ruy López de Villalobos (1500–1544), navegante nacido en Málaga que exploró la ruta hacia Filipinas por orden de Carlos V;
Ruy López Dávalos (1357–1428), noble castellano nacido en Jaén que llegó a ser valido de Enrique III y Juan II de Castilla; o
Ruy López de Segura (1540–1580), clérigo e importante ajedrecista extremeño nacido en Zafra, padre de la llamada «apertura española».